Де́лла Ка́за () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Делла Каза, Джованни (1503—1556) — итальянский писатель.
 Делла Каза, Лиза (1919—2012) — швейцарская певица (сопрано).

См. также 
 Каза
 Каса